Nerea – genere di molluschi
Nerea – forma femminile del nome proprio di persona maschile Nereo
Nerea – personaggio dell'opera lirica di Händel Deidamia
Nerea – azienda dedita all'imbottigliamento di acqua minerale.
Nerea – traghetto della Siremar in costruzione presso Yalova, Turchia.